Ellerbrunn bezeichnet

 Ellenbrunn (Rennertshofen), Ortsteil des Marktes Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Ellenbrunn (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht